Bartholomea lucida är en havsanemonart som först beskrevs av Duchassaing de Fonbressin och Giovanni Michelotti 1860.  Bartholomea lucida ingår i släktet Bartholomea och familjen Aiptasiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
lucida